La siglas SFL pueden referirse a:

 El acrónimo en inglés de Estudiantes por la Libertad.
 El código IATA del Aeródromo de São Filipe.